

Lokalizacje

Niemcy 
 Eichwald – dzielnica gminy Schönborn w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster
 Eichwald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bamberg

Osoby 
 Håkan von Eichwald – szwedzki dyrygent